Schucht ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Schucht (1870–1941), deutscher Hochschullehrer für Bodenkunde
 Klaus Schucht (1930–2001), deutscher Manager und Politiker
 Rudolf Schucht (1910–2004), deutscher Grafiker und Maler
 Ursula Schucht (* 1942), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin